Водный — название населённых пунктов в России:

 Водный — посёлок в Красногвардейском районе Адыгеи.
 Водный — посёлок городского типа в составе городского округа Ухта Коми.
 Водный — посёлок в Красноармейском районе Краснодарского края.
 Водный — хутор в Славянском районе Краснодарского края.
 Водный — посёлок в Притобольном районе Курганской области.
 Водный — посёлок в Красноярском районе Самарской области.
 Водный — посёлок в Ершовском районе Саратовской области.
 Водный — посёлок в Апанасенковском районе Ставропольского края.
 Водный — хутор в Ипатовском районе Ставропольского края.
 Водный — посёлок в Ленинском районе Тульской области.